Рокса́на — женское имя:

 Роксана — бактрийская княжна, жена Александра Македонского.
 (317) Роксана — астероид, открытый в 1891 году.
 «Роксана» — балет Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса (1878).
 «Роксана» — художественный фильм по мотивам пьесы Ростана «Сирано де Бержерак» (1987).
 «Счастливая куртизанка, или Роксана» — роман Даниеля Дефо (1724).
 РАФ-М1 «Роксана» — опытный образец микроавтобуса Рижской автобусной фабрики, не пошедший в серию.

См. также 
 Равшан